Aceasta este o listă cu cei mai mari ași (aviatori de elită) al celui de-al Doilea Război Mondial. Diferența mare dintre rezultate depinde de mulți factori, ca de exemplu:
 antrenamentul piloților (țările agresoare aveau piloți pregătiți)
 tehnica folosită (performanțele avioanelor conduse)
 politica (americanii după un număr de victorii își retrăgeau așii de pe front, pe când germanii și japonezii îi trimiteau înapoi din nou și din nou, până când aceștia erau uciși)
 pregătirea tehnico-tactică a inamicului (rezultatele germane spectaculoase au fost atinse împotriva sovieticilor, împotriva britanicilor fiind mult mai modeste)
 durata serviciului 
 oportunitatea de a întâlni inamic
 sistemul de creditare al victoriilor aeriene.

Spre sfârșitul războiului Forțele Axei și-au pierdut cei mai buni piloți și nu mai aveau resursele Aliaților să le înlocuiască, respectiv să le pregătească la nivel corespunzător.

Diferența în modul de creditare a victoriilor:
 germanii creditau doborârea unui avion unui singur pilot
 britanicii, finlandezii și americanii creditau doborârea unui avion mai multor piloți, împărțit, motiv pentru care la unii piloți la victorii aeriene apar fracții.
 sovieticii și japonezii numărau doar victoriile care erau obținute solo, iar cele în grup separat.

Ași aviatici după numărul de victorii 
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 9pt; text-align:center"
! Nume !! Țară !! Aviația !! Victorii aeriene !! Foto pilot !!Avion pilotat!!Nr. misiuni/Nr. lupte aeriene!!Observații
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 352   ||   || Me Bf 109 Bf-109, Bf-109, Bf-109||1400/825 ||Cel mai mare as al tuturor timpurilor. Toate victoriile lui le-a obținut pe Frontul de Est, inclusiv șapte avioane P-51 Mustang deasupra României. 
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 301  ||  ||Bf-109, Fw-190, Me-262||1100 ||Toate victoriile lui le-a obținut pe Frontul de Est
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 275 || || Bf-109||> 800/621 || 272 de victorii pe Frontul de Est. Rall a fost doborât de 8 ori
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 267 ||  ||Me Bf 109Fw-190|| || 
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 258 || - || Bf 109, Fw-190, Me-262|| ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 237 || - || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 222  ||  || || ||din care 12 cu Me-262)
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 220  || || || ||din care 16 cu Me-262)
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 212 || - || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 208  || - || || || din care 8 cu Me-262
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 208  ||  || || ||din care 8 cu Me-262
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 206 || - || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 206  || - || || ||din care 8 cu Me-262
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 204 ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 203 ||  || || ||||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 197 ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 192 ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 189 ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 189 ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 188 ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 180 ||  ||  || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 178 ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 176 ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 174 ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 174 ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 173 ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 173 ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 166 ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 162 ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 158   ||  || || ||A avut cele mai multe victorii împotriva aliaților occidentali.
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 158 ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 157 || - |||| ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 152 ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 152 ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 150 ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 146 ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 144 || || || || 
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 143 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 140 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 138 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 138 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 138 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 137  || || || ||din care 14 cu Me-262
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 137 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 136 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 136 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 136 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 135 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 134 ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 133 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 133 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 132 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 132 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 132 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 131 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 130 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 130 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 129 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 129 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 128 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 126  || || || || din care 8 cu Me-262
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 126 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 125 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 124 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 123  || || || ||(+7 în Războiul Civil din Spania
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 122 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 121 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 121 || || || ||Cel mai mare as pe timp de noapte 
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 121 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 120 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 118 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 117 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 117 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 117 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 117 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 117 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 116 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe|| 115  || || || ||14 victorii în Spania
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 114 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 114 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 113 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 113 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 112 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 110  ||  || || ||102 victorii noaptea 
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 110 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 110 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 109 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 108 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 108 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 108 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 106 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 106 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 105 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 104 || ||705/ || ||7 victorii cu Me-262. 
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 104 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 104 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 103 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 102 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 102 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 102 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 102 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 102 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 101 || || || || 
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 101 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 101 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 99 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 99 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 98 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 97 || || || ||
|-
|  || Finlanda ||  Forțele Aeriene Finlandeze || 94  || || || ||Asul non-german cu cele mai multe victorii
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 94 (101) || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 93 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 92 || || || ||
|-
|  || Japonia ||  Marina Imperială Japoneză || 87+  |||| || ||Asul japonez cu cele mai multe victorii
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 86 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 83 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 82 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 82 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 81 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 81 || || || ||
|-
|  || Japonia || Marina Imperială Japoneză || 80-87 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 80 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 78 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 77  || || || || +4 în Spania
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 75 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 75 || || || ||
|-
|  || Japonia || Marina Imperială Japoneză || 72 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 71 |||| || ||
|-
|  || Japonia || Marina Imperială Japoneză || 70 ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 70 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 69 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 68 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 67 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 67 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 66  || || || || din care 65 victorii noaptea
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 64 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 64 || || || ||
|-
|  || Japonia || Marina Imperială Japoneză || 64+ ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 63  || || || ||Posibil cel mai mare as de avioane cu reacție din toate timpurile 56 victorii noaptea, 20+ cu Me-262)
|-
|  || Ucraina /  URSS||  Forțele Aeriene Sovietice || 62    |||| La-5, IL-2, MIG-3 ||330/120 ||Cel mai mare as al Aliaților  (Cel mai mare as ucranian) A doborât și 2 P-51 Mustang aliate care l-au atacat
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 62 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 60 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 60 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 60 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 60 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 59 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 59 || || || ||
|-
|  || URSS || Forțele Aeriene Sovietice || 59 ||||MiG-3, Yak-1, P-39 Airacobra ||650/156 ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 58 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 58 || || || ||
|-
|  || Japonia || Armata Imperială Japoneză || 58 || || || ||
|-
|  || URSS || Forțele Aeriene Sovietice || 58 || ||I-153, I-16, P-39 Airacobra ||450/122 ||
|-
|  || URSS || Forțele Aeriene Sovietice || 57 || || ||290/69 ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 57 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 57 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 57 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 57 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 57 || || || ||
|-
| Constantin „Bâzu” Cantacuzino || România ||  Forțele Aeriene Regale ale României || 56  || || || ||Cel mai mare as român
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 56 |||| || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 56 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 55 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 55 || || || ||
|-
|  || Japonia || Marina Imperială Japoneză || 54 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 54 || || || ||
|-
|  || URSS || Forțele Aeriene Sovietice || 53 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 53 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 53 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 53 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 52 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 52 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 52 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 51 || || || ||
|-
|  || Japonia || Armata Imperială Japoneză || 51 ||  || || ||
|-
|  || Japonia || Armata Imperială Japoneză || 51 || || || ||
|-
|  || Ucraina || Forțele Aeriene Sovietice || 50 || || || ||
|-
|  || Belgia || Royal Air Force || 50  || || || ||(44 V-1, 6 avioane)
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 50 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 49 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 48 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 47  || || || || +7 în Spania
|-
|  || România ||  Forțele Aeriene Regale ale României || 47 ||  || || ||
|-
|  || URSS || Forțele Aeriene Sovietice || 46  || || || ||+6 victorii în Manciuria)
|-
|  || URSS || Forțele Aeriene Sovietice || 46 || || || ||
|-
|  || URSS || Forțele Aeriene Sovietice || 46 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 46 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 46 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 46 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 46 || || || ||
|-
|ION MILU
|România
| Forțele Aeriene Regale ale României
|45
|
|
|
|
|
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 44,5 || || || ||
|
|-
|  || Croația || Forțele Aeriene Croate || 44  || || || ||Cel mai mare as croat
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 44 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 44 || || || ||
|-
|  || Ucraina || Forțele Aeriene Sovietice || 43 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 43 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 43 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 42 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 42 || || || ||
|-
| Tudor Greceanu||România|| Forțele Aeriene Regale ale României || 42 ||  || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 41 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 41 || || || ||
|-
|  || SUA ||  U.S. Army Air Forces || 40  || ||~ 200 ||P-38 Lightning ||Cel mai mare as american
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 40 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 40 || || || ||
|-
|  || Africa de Sud || Royal Air Force || 40+ || || || ||Cel mai mare as cu Gloster Gladiator
|-
|  || Japonia || Marina Imperială Japoneză || 39 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 39 || || || ||
|-
|  || Croația || Forțele Aeriene Croate || 38 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 38 || || || ||
|-
|  || UK || Royal Air Force || 38 || || || ||
|-
| || SUA|| U.S. Army Air Forces|| 38|| || || ||
|-
|  || Ucraina || Forțele Aeriene Sovietice || 37 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 37  || || || ||din care 5 cu Me 262
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 37 || || || ||
|-
|  || URSS || Forțele Aeriene Sovietice || 37 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 36 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 35,5 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 35 || || || ||
|-
|  || Ucraina || Forțele Aeriene Sovietice || 34 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 34 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy || 34 ( || || || ||Cel mai mare as al U.S. Navy 
|-
|  || Japonia || Marina Imperială Japoneză || 34 ||  || || ||
|-
|  || Ucraina || Forțele Aeriene Sovietice || 43 || || || ||
|-
|  || Franța || Forțele Aeriene Franceze; Royal Air Force || 33 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 33 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 32,5 || || || ||
|-
| || Irlanda || Royal Air Force || 32 || || || ||
|-
|  || Slovacia || Forțele Aeriene Slovace || 32 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 32 || || || ||
|-
|  || Japonia || Marina Imperială Japoneză || 32 || || || ||
|-
|  || Japonia || Armata Imperială Japoneză || 32 || || || ||
|-
| || Africa de Sud|| Royal Air Force|| 32|| || || ||
|-
| || Canada||  Royal Air Force|| 31,33 ||  || || ||Cel mai mare as canadian 
|-
|  || URSS || Forțele Aeriene Sovietice || 31 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 31 || || || ||
|-
|  || Ungaria || Forțele Aeriene Ungare || 30,5 || || || ||
|-
|  || Ucraina || Forțele Aeriene Sovietice || 30 +19 împărțit || || || ||
|-
|  || UK || Royal Air Force || 30 +6 împărțit || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 30 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 30 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 30 || || || ||
|-
|  || Japonia || Marina Imperială Japoneză || 30 || || || ||
|-
|  || Japonia || Armata Imperială Japoneză || 30? || || || ||
|-
|  || Japonia || Armata Imperială Japoneză || 30 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 29,5 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 29  || || || ||(+1 în Spania)
|-
|  || UK || Royal Air Force || 29 || || || ||
|-
|  || UK || Royal Air Force || 29 || || || ||
|-
|  || Australia || Royal Australian Air Force || 28,5  || || || ||Cel mai mare as pe avion P40
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 28,5 || || || ||
|-
|  || Slovacia || Forțele Aeriene Slovace || 28  (29?) || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 28 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 28 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 28 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 28 || || || ||
|-
|  || UK || Royal Air Force || 28 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces || 28  ||  || || ||(+2,5 sol) +6,5 Coreea
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps || 28 || || || ||
|-
|  || Noua Zeelandă || Royal Air Force || 27,5 || || || ||
|-
|  || UK || Royal Air Force || 27 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 27 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 27 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces || 27 || || || ||
|- 
|  || SUA || U.S. Army Air Forces || 27 || || || ||
|-
|  || Japonia || Marina Imperială Japoneză || 27 || || || ||
|-
|  || Japonia || Marina Imperială Japoneză || 27 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces || 26,83  (+5 sol)  || || || ||
|-
|  || UK || Royal Air Force || 26,5  || || || ||
|-
|  || Japonia || Marina Imperială Japoneză || 26 || || || ||
|-
|  || Slovacia || Forțele Aeriene Slovace || 26 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 26 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps || 26 || || || ||
|- 
|  || Ungaria || Forțele Aeriene Ungare || 26 || || || ||
|-
|  || Italia || Regia Aeronautica || 26 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 25 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 25 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps || 25 || || || ||
|-
|  || Japonia || Marina Imperială Japoneză || 25 || || || ||
|-
|  || UK || Royal Air Force || 25 || || || ||
|-
| 
|| SUA || U.S. Army Air Forces || 24  || || || ||+13 sol, +2 Coreea
|-
|  || SUA || U.S. Navy || 24 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Air Force || 23,5 || || || ||
|-
|  || UK || Royal Air Force || 23 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy || 23 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 23 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 23 || || || ||
|-
|  || SUA || Royal Air Force || 23 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 22,5 || || || ||
|-
| || SUA|| U.S. Army Air Forces|| 22,5  (+10,5 sol)|| || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 22  || || || ||+6 în Războiul Civil Spaniol
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 22  || || || ||As cu avion de reacție
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 22 || || || ||
|-
|  || Canada || RCAF || 22 || || || ||
|-
|  || Noua Zeelandă || Royal Air Force || 22 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces || 22 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces || 22 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces || 22 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces || 21,83  || || || ||(+7 sol {2 RAF})
|-
|  || UK || Royal Air Force || 21 +2 împărțit || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 21,5 || || || ||
|-
|  || Noua Zeelandă || Royal Air Force || 21,5 || || || ||
|-
|  || Noua Zeelandă || Royal Noua Zeelandă Air Force || 21,5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces || 21,5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces || 21,25  (+2 sol) || || || ||
|-
|  || UK ||  Royal Air Force ||  21 || || || ||Cel mai mare as britanic de noapte
|-
|  || Franța || Royal Air Force || 21 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces || 21 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps || 21 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 21 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces 
| 20,75  (+3,5 Coreea) || || || ||
|-
|  || Noua Zeelandă || Royal Air Force || 20 +3 împărțit (16 w/ Spitfires) || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 20  || || || ||(+3 în Spania)
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 20 || || || ||As cu avion de reacție 
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 20 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 20 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 20 || || || ||
|-
|  || UK || Royal Air Force || 20 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps || 20 || || || ||
|- 
|  || SUA || U.S. Army Air Forces || 20 || || || ||
|- 
| ||Canada||RCAF || 20 || || || ||
|-
| Westbrook || SUA || U.S. Army Air Forces || 20 || || || ||
|-
| ||UK||Royal Air Force || 19 +5 împărțit || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 19,5 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 19,5 || || || ||
|- 
|  || Italia || Regia Aeronautica || 19  || || || ||(5 victorii cu biplan) +18  împărțit
|- 
|  || UK || Royal Air Force || 19  || || || ||(în principal ca vânător de noapte)
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces || 19  (+7,8 sol) || || || ||
|- 
|  || SUA || U.S. Navy || 19 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 19 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps || 19 || || || ||
|-
| Alexander Vraciu''' || SUA || U.S. Navy || 19 || || ||F6F Hellcat ||Pilot american de origine română
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 19 || || || ||
|-
|  || Polonia ||  Forțele Aeriene Poloneze/RAF || 18 11/12  || || || ||(cel mai mare as polonez)
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 18,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps||18,5 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 18,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces||18,5  (+3,5 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces||18,5  (+5 sol)  || || || ||+2 în Coreea
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 18,5 || || || ||
|-
|  || Japonia || Armata Imperială Japoneză || 18+ || || || ||
|-
|  || Cehoslovacia || Royal Air Force || 18  (20?) || || || ||
|-
| ||Polonia||Forțele Aeriene Poloneze/Royal Air Force || 18 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 18 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 18 || || || ||
|-
| || SUA || U.S. Army Air Forces || 18 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 18  || || || ||(10 în Grupul de Voluntari Americani)
|-
|  || Japonia || Marina Imperială Japoneză || 18 || || || ||
|-
|  || Franța || French Air Force || 18 || || || ||
|-
|   || SUA  ||  U.S. Army Air Forces  || 17,75 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 17,5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces || 17,33  (+4,8 sol) || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 17,5 || || || ||
|- 
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 17,25  (+2 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 17,2  (+14,5 sol) || || || ||
|- 
|  || Slovacia || Forțele Aeriene Slovace || 17 || || || ||
|-
|  || Canada || Royal Air Force || 17 || || || ||
|-
|  || Cehoslovacia || Forțele Aeriene Poloneze || 17 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 17 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 17 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 17 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 17 || || || ||
|-
| ||Polonia||Forțele Aeriene Poloneze/U.S. Army Air Forces || 17 || || || ||
|-
|  || Australia || Royal Australian Air Force || 17 || || || ||
|-
|  || Cehoslovacia || RAF || 17 || || || ||
|-
| ||Polonia||Forțele Aeriene Poloneze/RAF || 16,5 || || || ||
|-
| ||Canada||RCAF || 16,5 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 16,5 || || || ||
|-
|  || UK || Royal Air Force || 16,5  |||| || ||(7,5 după amputarea mâinii drepte) 
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 16,5 || || || ||
|-
| ||Australia||Royal Air Force || 16,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 16,33  (+18 sol) || || || ||
|-
| ||Australia||Royal Australian Air Force || 16,25 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 16,25  (+1 sol) || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 16 || || || ||
|-
| ||Australia||Royal Air Force || 16 || || || ||
|-
| || Croația|| Forțele Aeriene Croate || 16 ||  || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 16 || || || ||
|-
| ||Canada||RCAF || 16 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 16 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 16 || || || ||
|-
| ||Canada||RCAF || 16 || || || ||
|-
|  ||Rodesia||Royal Air Force || 16 || || || ||
|-
|  ||România|| Forțele Aeriene Regale ale României || 16 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 16 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 16 || || || ||
|-
| ||Canada||RCAF || 16 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 16 || || || ||
|-
|  ||Franța||French Air Force || 16 || || || ||
|-
| ||UK||Royal Air Force || 15 +3 împărțit || || || ||
|-
| ||UK||Royal Air Force || 15 +2 împărțit || || || ||
|-
| ||Australia||Royal Australian Air Force || 15,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 15,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 15,5  (+3,5 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 15,5  (+3,5 sol) +5,5 Coreea || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 15,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 15,25  (10,25 ) || || || ||în Grupul de Voluntari Americani
|-
|  || Slovacia || Forțele Aeriene Slovace || 15  (18?) || || || ||
|-
|  || Africa de Sud || Forțele Aeriene ale Africii de Sud || 15 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 15 || || || ||
|-
| || Croația|| Forțele Aeriene Croate || 15 || || || ||
|-
| ||Australia||Royal Air Force || 15 || || || ||
|-
| ||UK||Royal Air Force || 15 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 15 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 15 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 15 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 15 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 15 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 15 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 15  (+14 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 15 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 15 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 14,84 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 14,5  (incl 3 RAF) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 14,5  (+20 sol) || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 14,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 14,5 || || || ||
|-
| ||NZ||Royal Noua Zeelandă Air Force || 14,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Force || 14,5  (+14,5 sol) || || || ||
|-
| ||Australia||Royal Australian Air Force || 14,5  (+9 sol) || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 14  (as cu avion de reacție) || || || ||
|-
| ||Slovacia||Forțele Aeriene Slovace || 14 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 14  (+10 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 14 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 14 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 14 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 14 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 14  (+13 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 14 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 14 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 14 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 14 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 14 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 14 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 13,5 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 13,5 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 13,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 13,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 13,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 13,4  (+4 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 13,3 || || || ||
|-
| ||Germania||Luftwaffe || 9  || ||2,530 ||Ju-87 Stuka ||Pilot Stuka; cel mai mare as cu avion de atac la sol, a distrus 1 cuirasat, 800 vehicule, 519 tancuri, 2 crucișătoare etc.
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 13  (as cu avion de reacție) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 13 || || || ||
|-
|  / Wang Banyang||SUA||Chinese Nationalist Air Force  || 13 || || || || Voluntar născut în SUA
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 13 || || || ||
|-
| ||Polonia||Forțele Aeriene Poloneze || 13 || || || ||
|-
| || Croația|| Forțele Aeriene Croate || 13 || || || ||
|-
| ||Australia||Royal Australian Air Force || 13 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 13 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 13 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 13 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 13 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 13 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 13 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 13 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 13  (+2 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 13  (+3 sol) || || || ||
|-
|  ||SUA|||| 13  (+2,5 sol) || || || ||în Grupul de Voluntari Americani
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 13  || || || ||(+11 sol +4 Vietnam)
|-
| ||UK||Royal Air Force || 13 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 13 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 13 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 13 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 13 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 13 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 13 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 13 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 13 || || || ||
|-
| ||UK||Royal Air Force || 13 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 13 || || || ||
|- 
|  || Polonia || Forțele Aeriene Poloneze/Royal Air Force || 12,5 || || || ||
|- 
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 12,5 || || || ||
|-
| ||Australia||Royal Australian Air Force || 12,5 || || || ||
|-
| ||Australia||Royal Australian Air Force || 12,5 || || || ||
|-
| ||Australia||Royal Air Force || 12,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 12,5  (+2 Coreea) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 12,5 || || || ||
|-
| ||SUA||RCAF || 12,5 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 12,5 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 12,5 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 12,5 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 12,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 12,5  (+1 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 12,33  (+2 sol) || || || ||
|- 
| || Croația|| Forțele Aeriene Croate || 12 || || || ||
|-
| || Croația|| Forțele Aeriene Croate || 12 || || || ||
|-
| || Croația|| Forțele Aeriene Croate || 12 || || || ||
|-
| || Croația|| Forțele Aeriene Croate || 12 || || || ||
|-
|  || Polonia || Forțele Aeriene Poloneze/Royal Air Force || 12 || || || ||
|-
|  || UK || Royal Air Force || 12 || || || ||
|-
|  || UK || Royal Air Force || 12 || || || ||
|-
|  || Slovacia || Forțele Aeriene Slovace || 12  (13?) || || || ||
|- 
|  || Slovacia || Forțele Aeriene Slovace || 12 || || || ||
|- 
| ||Australia||Royal Australian Air Force || 12 || || || ||
|-
| ||Australia||Royal Australian Air Force || 12 || || || ||
|-
| ||Australia||Royal Australian Air Force || 12 || || || ||
|-
| ||Australia||Royal Australian Air Force || 12 || || || ||
|-
|  || Slovacia || Forțele Aeriene Slovace || 12 || || || ||
|- 
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 12 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 12 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 12 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 12 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 12 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 12 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 12  (+2,5 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 12 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 12 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 12 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 12 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 12  (+2,5 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 12 || || || ||
|-
|  || URSS || Forțele Aeriene Sovietice || 12  (cea mai mare as dintre femei) |||| || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 12 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 12  (+9,7 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 12 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 12  (+5 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 12  (+2 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 12 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 12 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 12 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 12 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 12 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 12  (11?) (incl 2 V-1) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 12 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 12 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11,84  (+3,8 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 11,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11,5  (+4,5 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11,5  (+2 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11,5  (+2 sol +1 Coreea) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11,5  (+0,5 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 11,5 || || || ||
|-
| 
| SUA
| U.S. Army Air Forces
| 11,5
| || || ||
|-
|  / Liu Zhesheng||China||Chinese Nationalist Air Force || 11,3 || || || ||
|-
| ||Australia||Royal Air Force||11,3 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11,3  (+5 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 11,2  (+2 Coreea) || || || ||
|-
| ||Australia||Royal Air Force||11 || || || ||
|-
| || Croația|| Forțele Aeriene Croate || 11 || || || ||
|-
| || Croația|| Forțele Aeriene Croate || 11 || || || ||
|-
| || Croația|| Forțele Aeriene Croate || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 11 || || || ||
|-
|  || URSS || Forțele Aeriene Sovietice || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 11 || || || ||
|-
|  || Noua Zeelandă || Royal Noua Zeelandă Air Force || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 11 || || || ||
|-
| ||URSS || Forțele Aeriene Sovietice || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11  (+4 Coreea) || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11  (8?) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 11 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 11 || || || ||
|-
| ||SUA||în Grupul de Voluntari Americani || 10,75 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10,75 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10,5  (+5,5 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 10,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 10,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10,5  (+,5 sol) || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 10,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10,5  (+2 sol +4 Coreea) || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 10,5 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 10,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10,5  (+13 sol) || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 10,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10,5  (6,5 în Grupul de Voluntari Americani) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 10,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10,5  (+1,5 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 10,5 || || || ||
|-
| ||SUA||în Grupul de Voluntari Americani || 10,5 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 10,5 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 10,5 || || || ||
|-
| Robert E. Murray||SUA||U.S. Navy || 10,4 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 10,3 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10,3  (+12,5 sol) || || || ||
|-
| ||Australia||Royal Australian Air Force||10,25 || || || ||
|-
| ||SUA||în Grupul de Voluntari Americani || 10,25 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10 || || || ||
|-
| ||Australia||Royal Australian Air Force||10 || || || ||
|-
| ||Australia||Royal Australian Air Force||10 || || || ||
|-
| ||Australia||Royal Australian Air Force||10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10  (+6 sol) || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 10 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 10 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 10 || || || ||
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 10 || || || ||
|-
|  || Grecia || Royal Air Force/U.S. Army Air Forces || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 10 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 ,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 ,5 (+8 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 9 ,5 || || || ||
|-
| ||Australia||Royal Australian Air Force|| 9 ,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 ,5 (9?) (+2 sol) || || || ||
|-
|  || Polonia || Forțele Aeriene Poloneze/Royal Air Force || 9 ,5 || || || ||
|-
|  || Polonia || Forțele Aeriene Poloneze/Royal Air Force || 9 ,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 ,5  (+,5 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 9,33 || || || ||
|-
|  || Polonia || Forțele Aeriene Poloneze/Royal Air Force || 9 ,33 || || || ||
|-
|  || Polonia || Forțele Aeriene Poloneze/Royal Air Force || 9 ,33 || || || ||
|-
| ||SUA||în Grupul de Voluntari Americani || 9 ,25 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9  (+6,5 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 ,5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces || 9  (+6 sol) || || || ||
|-
|  || Polonia || Forțele Aeriene Poloneze/Royal Air Force || 9 || || || ||
|-
|  || Polonia || Forțele Aeriene Poloneze/Royal Air Force || 9 || || || ||
|-
| ||Australia||Royal Australian Air Force||9 || || || ||
|-
| ||Australia||Royal Australian Air Force||9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 (+6 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 (8?) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 (incl 3 V-1s) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 (+2 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 (+2 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 (+6 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 9 (5 în Grupul de Voluntari Americani) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 (3 în Grupul de Voluntari Americani) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||în Grupul de Voluntari Americani || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8,75 || || || ||
|-
| ||Polonia||Forțele Aeriene Poloneze || 8,5 || || || ||
|-
|  || Polonia || Forțele Aeriene Poloneze/Royal Air Force || 8,5 || || || ||
|-
|  || Polonia || Forțele Aeriene Poloneze/Royal Air Force || 8,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8,5 || || || ||
|-
|  / Chen Ruitian || SUA || Chinese Nationalist Air Force  || 8,5 || || || ||Voluntar născut în SUA
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8,5 (+3 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8,5 (+2 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8,5 || || || ||
|-
| ||SUA||în Grupul de Voluntari Americani || 8,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 8,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8,5 (+7 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 8,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8,5 || || || ||
|-
|  || Polonia || Forțele Aeriene Poloneze/Royal Air Force || 8,33 || || || ||
|-
|  || Polonia || Forțele Aeriene Poloneze/Royal Air Force || 8,33 || || || ||
|-
|  || UK || Royal Air Force || 8,33 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8,33 (2,33 în Grupul de Voluntari Americani) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8,25 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8,25 (+1 sol) || || || ||
|-
|  || Polonia || Forțele Aeriene Poloneze/Royal Air Force || 8,10 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 8 (as cu avion de reacție) || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 8 (as cu avion de reacție) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 (7?) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 (6?) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 (+3 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 (+13 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 (7?) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 (5?) (+3 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 8 || || || ||
|-
| ||UK||Royal Air Force || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 (+5,5 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 (+17 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 (7?) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 9 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 (2,25 în Grupul de Voluntari Americani) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 (9?) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 8 (+3 sol) || || || ||
|-
|  || Australia || Royal Australian Air Force || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Marine Corps || 8 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 7,83 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 7,83 (+1,5 sol) || || || ||
|-
|  || Polonia || Forțele Aeriene Polonezes/Royal Air Force || 7,5 || || || ||
|-
|  || Polonia || Forțele Aeriene Polonezes/Royal Air Force || 7,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 7,5 || || || ||
|-
|  || UK || Royal Air Force || 7 || || || ||
|-
| ||Olanda/Canada || Royal Air Force/RCAF || 7 || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 7 (Night Fighter) || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 7 (as cu avion de reacție) || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 7 (as cu avion de reacție) || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 7 (as cu avion de reacție) || || || ||
|-
|  || Polonia || Forțele Aeriene Poloneze/Royal Air Force || 7 || || || ||
|-
|  || Polonia || Forțele Aeriene Poloneze/Royal Air Force || 7 || || || ||
|-
|  || Polonia || Forțele Aeriene Poloneze/Royal Air Force || 7 || || || ||
|-
| ||Italia|| Regia Aeronautica || 7 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 7,5 || || || ||
|-
|  / Liu Cuigang||China||Chinese Nationalist Air Force || 7 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 7 || || || ||
|-
| William Anderson||Suedia||U.S. Army Air Forces || 7 (+ V-1 robot 17 June 1944.) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 7 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 7 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 7 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 7 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 7 (+ 2 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 7 (+ 9,5 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 7 (+ 4 sol) || || || ||
|-
|  || Australia || Royal Australian Air Force || 6,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 6 (+ 2 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 6 (+ 6 sol) || || || ||
|-
|  || Polonia || Forțele Aeriene Poloneze/Royal Air Force || 6,75 || || || ||
|-
|  || Africa de Sud || Royal Air Force || 6,66 || || || ||
|-
|  / Le Yiqin||China||Chinese Nationalist Air Force || 6 || || || ||
|-
|  || Polonia || Forțele Aeriene Poloneze/Royal Air Force || 6 || || || ||
|-
|  || Polonia || Forțele Aeriene Poloneze/Royal Air Force || 6 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy || 6 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 6 (+4 sol) || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 6 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 6 (+2 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Navy || 5,75 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 5,5 (+15 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 5,83 (+5,5 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 5,54 || || || ||
|-
|  || Australia || Royal Australian Air Force || 5,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 5,5 (+2 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 5,5 (+ 1/2 sol) || || || ||
|-
|  || UK || Royal Air Force || 5,5 || || || ||
|-
|  || Polonia || Forțele Aeriene Poloneze/Royal Air Force || 5,5 || || || ||
|-
|  || Polonia || Forțele Aeriene Poloneze/Royal Air Force || 5,5 || || || ||
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 5,2  || || || ||(+9 sol)
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 5 || || || ||(+4 sol) 
|-
| ||SUA||U.S. Army Air Forces || 5  (+15 sol) || || || ||
|-
| ||SUA||în Grupul de Voluntari Americani || 5 (+ 7 sol) || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy || 5  || || || ||
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 5 || || || ||as cu avion de reacție
|-
|  || Germania Nazistă || Luftwaffe || 5  || || || ||Primul as cu avion de reacție confirmat
|-
|  || Finlanda || Forțele Aeriene Finlandeze || 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 (+ 9 sol) || || || ||
|- 
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 (+ 6 în Războiul Civil Spaniol) || || || ||
|- 
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
| ||SUA||în Grupul de Voluntari Americani || 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 (+ 3 in Coreea) || || || ||
|- 
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 (+ 4 in Coreea) || || || ||
|- 
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || 
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|-  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 (+15 sol, plus 9 damaged) || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || UK || Royal Air Force || 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 6 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || 
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || Australia || Royal Air Force || 5 (+2 probabil) || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || 
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || 
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  ||SUA||în Grupul de Voluntari Americani || 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || 
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || 
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || 
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 (+ 5,5 sol) || || || ||
|- 
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || 
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || 
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || 
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  ||SUA||în Grupul de Voluntari Americani || 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || 
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 (+ 4 in Coreea) || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || 
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 (+ 1 in Coreea) || || || ||
|- 
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 (+ 6 sol) || || || ||
|- 
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  ||SUA||în Grupul de Voluntari Americani || 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 (+ 6 sol) || || || ||
|- 
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || Grecia || Greek Air Force || 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || 
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces || 6 (+ 6 sol) || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5  || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || în Grupul de Voluntari Americani|| 5 (toate 5 în Grupul de Voluntari Americani) || || || ||
|- 
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || 
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 (3 în Grupul de Voluntari Americani) || || || ||
|- 
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 (incl 1 Rachetă V-1) || || || ||
|- 
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || Australia || Royal Australian Air Force || 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || Bulgaria || Royal Bulgarian Air Force|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 (+ 5 sol) || || || ||
|- 
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 (incl 1 Rachetă V-1) || || || ||
|- 
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5  (+ 7,5 sol) || || || ||
|- 
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Navy|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 incl (2,5 RAF) || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Army Air Forces|| 5 || || || ||
|-
|  || SUA || U.S. Marine Corps|| 5 || || || ||
|-
|  ||UK || Fleet Air Arm || 23 || || || ||
|-
| ||UK || Fleet Air Arm || 25 || || || ||
|- 
| || Germania || Luftwaffe || 42 || || || ||
|
|-
|}

 Note 

 Bibliografie 
  Hata, Ikuhiko with Yasuho Izawa and Christopher Shores. Japanese Army Air Force Fighter Units and Their Aces, 1931-1945. London: Grub Street, 2002. ISBN 1-902304-89-6.
  Holmes, Tony (Editor). Dogfight, The Greatest Air Duels Of World War II. Osprey Publishing Ltd, 2011.  ISBN 978-1-84908-482-6.
  Morgan, Hugh and John Weal. German As cu avion de reacțies of World War II. Botley, Oxfordshire, UK: Orsprey Publishing Limited, 1998. ISBN 1-85532-634-5.
  Rajlich, Jiri and Stephan Boshniakov. Slovacian and Bulgarian Aces of World War 2. Botley, Oxfordshire, UK: Osprey Publishing, 2004. ISBN 1-84176-652-6.
  Sakaida, Henry. Japanese Army Air Force Aces, 1937-45. Botley, Oxfordshire, UK: Osprey Publishing, 1997. ISBN 1-85532-529-2.
  Spick, Mike. Luftwaffe Fighter Aces. New York: Ivy Books, 1996. ISBN 0-8041-1696-2.
  Toliver, Raymond F. and Trevor J. Constable. Die Deutschen Jagdflieger-Asse 1939–1945'' Stuttgart, Germany: Motorbuch Verlag, 1977 (retipărit 1998). ISBN 3-87943-193-0.

Vezi și 

 Constantin „Bâzu” Cantacuzino
 Alexandru Șerbănescu
 Horia Agarici
 Lista așilor aviației române din cel de al Doilea Război Mondial
 Lista așilor aviației americane din cel de-al Doilea Război Mondial
 Lista așilor aviației germane din cel de-al Doilea Război Mondial

 
Liste despre aviație
Liste legate de conflicte militare
Liste de oameni după ocupație